Кошляк — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кошляк, Дмитрий Дмитриевич (род. 1962) — российский актёр, режиссёр, сценарист, продюсер.
 Кошляк, Михаил Иванович (1907—1985) — советский деятель, почетный железнодорожник, депутат Верховного Совета СССР 4-5-го созывов.

См. также 
 Кошляки
 Кошляков